Дмитрий Акимов: